Білоруський таляр () — назва для білоруської національної валюти, яку пропонували на початку 1990-их деякі громадські діячі. Роздрібна одиниця — грош () або шеляг (). Походить від назви великолитовської монети таляру. 

Концепцію оформлення таляра розробляв художник Володимир Круковський, ескізи монет — Лев Толбузін, дизайн паперових купюр — Леонід Бартл.. В деяких недержавних ЗМІ фігурує велика кількість легенд про те, що рішення про введення таляра було прийнято, що банкноти було надруковано і ввезено до Білорусі. Втім реальних доказів цієї інформації немає.

При цьому фігурує також опис банкнот. Їх було виконано у відтінках білого та червоного (під колір національного правпора, що тоді мав статус державного), в оформленні використовували елементи білоруської середньовічної стилістики і сучасного дизайну. На купюрах номіналом від одного, двох, п'яти і до тисячі були намальовані різні історичні та культурні діячі (поет Максим Богданович, Антон та Іван Луцкевичі, Кастусь Калиновський, Франциск Скорина, Лев Сапіга, Костянтин Острозький, перший полоцький князь Рагвалод та князівна Рагнеда). Зі зворотнього боку було показано відповілні історичні сюжети.

Водночас , що був головою правління Національного банку Білорусі у 1991-1995 роках, заперечує подібні твердження. За його словами, питання про введення білоруської валюти розглядала президія Верховної Ради Білорусі 12-го скликання, при цьому назву «таляр» підтримав тільки Ніл Гілевич, і було прийнято рішення назвати валюту «білоруський рубль». Це рішення затвердила Верховна Рада. Роботу над білоруським таляром було припинено.

За словами Богданкевича, таляр ніколи не друкували і всі подібні твердження не більше ніж легенда. Водночас, у Німеччині в 1994 році було надруковано нові банкноти білоруських рублів, які так і не було введені в обіг. Можливо, частина журналістів вважає саме ці банкноти «надрукованими талярами». Не підтверджує історії про будь-які офіційні спроби ввести білоруський таляр або про його друкування і ввезенні в Білорусь і В'ячеслав Кебич, тодішній прем'єр-міністр Білорусі.

Деякі партії Білорусі (наприклад, ОГП) продовжують виступати за введення таляра як національної грошової одиниці. Про популярність назви «таляр» у Білорусі, зокрема, свідчить той факт, що в 2017 році так була названо вигадану білоруську криптовалюту.

Примітки 

Гроші Білорусі
Міські легенди